Eater:
 Eater (группа) — британская панк-рок группа.
 Eater (сайт) — ресторанный гид.